Saint Ambroix peut faire référence à un saint chrétien.

Voir aussi